sos – płyn przyrządzany jako dodatek do potraw
 SOS – sygnał alarmowy
 Społeczna Organizacja Samoobrony (SOS) – polska organizacja konspiracyjna 1942-1944
 Sos – miejscowość i gmina we Francji
 Sos del Rey Católico – miejscowość w Hiszpanii
 Odpowiedź SOS jako forma naprawy DNA
 "SOS" – singel wokalistki R&B Rihanny
 "SOS" – album zespołu Die Antwoord
 "SOS" – singiel zespołu ABBA
 "SOS" – singel DJ-a Avicii
 "SOS" – album SZA
 SOS Utrecht – holenderski klub siatkarski z Utrechtu
 Vera Turán Sós – węgierska matematyczka specjalizująca się w teorii grafów, kombinatoryce i teorii liczb

Zobacz też 
 Soos
 Sooß
 S.O.S. – inne znaczenia skrótu